Международный теннисный турнир в Брисбене 2017 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер серии для женщин.

Соревнование проводится на открытых хардовых кортах в Брисбене, Австралия в девятый раз.

Турнир прошёл с 1 по 8 января 2017 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Милош Раонич
 в женском одиночном разряде —  Виктория Азаренко
 в мужском парном разряде —  Хенри Континен и  Джон Пирс
 в женском парном разряде —  Саня Мирза и  Мартина Хингис

Общая информация 
Одиночный турнир у мужчин собрал сразу пять представителей из Топ-10 мирового рейтинга. Возглавил список посева прошлогодний триумфатор Брисбена Милош Раонич (№ 3 в мире на тот момент). На этот раз теннисист из Канады смог дойти до полуфинала, где уступил седьмому номера посева Григору Димитрову (№ 17 в мире). Соперником болгарина по финалу стал третий номер посева Кэй Нисикори (№ 5 в мире). В итоге победу в этом году одержал Димитров, ставший первым представителем Болгарии, выигравшим в Брисбене в одиночном разряде.

В мужском парном соревновании победу одержала местная команда Танаси Коккинакис и Джордан Томпсон. Для обоих титул стал дебютным на соревнованиях ассоциации. Прошлогодние триумфаторы Хенри Континен и Джон Пирс защищали свой титул в качестве вторых номеров посева, однако проиграли уже в первом раунде Кэю Нисикори и Доминику Тиму.

Женский одиночный турнир, как и мужчин, собрал пять представительниц из Топ-10 мирового рейтинга. Возглавила посев лидер мировой классификации Анжелика Кербер, которая в прошлом сезоне играла здесь в финале. На этот раз немка проиграла в четвертьфинале № 6 посева Элине Свитолиной  (№ 14 в мире). Прошлогодняя победительница Виктория Азаренко не защищала свой титул из-за рождения ребёнка в декабре 2016 года. Победу в турнире смогла одержать третья сеянная Каролина Плишкова (№ 6 в мире), которая в финале переиграла несеянную Ализе Корне. В основной сетке сыграли четыре представительницы России и лучше среди них выступила № 5 посева Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал.

В женском парном разряде победу смогли одержать первые номера посева Саня Мирза и Бетани Маттек-Сандс. Мирза выигрывает турнир второй год подряд.
Год назад она стала чемпионкой в альянсе с Мартиной Хингис. Для дуэта Мирза и Маттек-Сандс это второй совместный успех в Брисбене (до этого они выигрывали в 2013 году).

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
 Григор Димитров обыграл  Кэя Нисикори со счётом 6-2, 2-6, 6-3.
 Димитров выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
 Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза обыграли  Елену Веснину /  Екатерину Макарову со счётом 6-2, 6-3.
 Маттек-Сандс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мирза выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 41-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
Международный теннисный турнир в Брисбене

 Мировой Тур ATP 2017 года
 WTA Тур 2017 года

 Мировой Тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2017 года
2017